Скребок — термін, що має кілька значень.
 Скребок — знаряддя у вигляді гострої лопатки для зіскрібання чого-небудь.
 Скребок — кам'яне знаряддя праці, використовувалося з епохи пізнього палеоліту, а також і в наступні епохи, аж до раннього заліза.
 Скребок (  ) — елемент транспортних гірничих машин, напр., конвеєра скребкового.
 Скребок — великий ківш з гострим краєм для черпання ґрунту або яких-небудь сипких матеріалів.
 Скребок — пристосування для обробки (інспекції) трубопроводів; вводиться в газовий підводний трубопровід для очищення його внутрішніх стінок від іржі, шумовиння і рідких конденсатів; використовується також для очищення нафтових трубопроводів від парафінових відкладів.

Див. також 
 Скребло

Література 
 

Деталі машин